Магиа́н () — топоним в Пенджикентском районе Таджикистана. Может обозначать:
 Магиан — посёлок
 Магиан, Магиандарья или Магияндарья — река, протекающая в посёлке Магиан.

Персоналии 
  (1882—1962) — ирландский католический прелат.
 Магиан, Сиара (род. 1992) — ирландская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции.